Чоломандинга (Cholomandinga) — чилийская музыкальная группа, созданная в Консепсьоне в 1996 году; произведения группы характеризуются латинским ритмом и ироническими текстами.

История 
Группа была создана в 1996-м году в первоначальном составе:
Karrumba (вокал), Mauricio Chazcón Lermanda (гитара), Cristian Flako Lara (бас-гитара), Víctor Garrido (барабаны) и Marcelo Sánchez (перкуссия). Название группы происходит от слов «cholo», означающее на чилийском сленге мужчину африканской комплекции, и «mandinga» — одно из местных имён дьявола. Вначале группа гастролировала по области; позже состав группы переехал в столицу, Сантьяго. В 2003 вышел первый диск, «Porque Chile es porno» («Почему Чиле — это порно?»), включая хиты «El Partío» y «El opio». В 2007 группа выпустила второй диск, «En toma».

Состав

Нынешний 
 Carrumba, вокал (1996 — •).
 Loko Leo Espina, барабаны (2005 — •).
 Iván Fredes, гитара (2007 — •).
 Miguel González, перкуссия (2007 — •).
 Samy Maluenda, бас-гитара (2009 — •).
 Nico Errazuriz, фортепиано (2009 — •).
 Sebastian Barrera (2009 — •).

Бывшие участники 
 Mauricio Chazcón Lermanda, гитара(1996—2007).
 Cristian Flako Lara, бас-гитара и перуанский кахон (1996—2005).
 Víctor Garrido, барабаны (1996—2001).
 Marcelo Sánchez, перкуссия (1996 —).
 Sammy Molano, барабаны и перкуссия (2001—2005).
 Renzo Valenzuela, конга, цимбалы и перкуссия (2002).
 Rodrigo Gómez, труба (2002—2004).
 Daniel Danielitro Carmona, тромбон (2002—2007).
 Eduardo Oso Jorquera, саксофон и флейта (2002—2007).
 Ignacio Pelao Ferrera, труба (2004—2007).
 Negro Cristi, бас-гитара (2005—2009).
 Pato Pailamilla, труба (2007—2009).
 Juan Contreras, тромбон (2007 —).
 Esteban Núñez, саксофон (2007—2009).
 Negro Medel, бас-гитара (2009).

Дискография 

Музыкальные коллективы Чили
Регги-группы
Ска-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году